Kōriyama, ville japonaise située dans la préfecture de Fukushima.
 La gare de Kōriyama.
 Yamatokōriyama est une ville de la préfecture de Nara sur l'île de Honshū au Japon.
 Le château de Kōriyama situé dans la ville de Yamatokōriyama.
 Ariyama Koriyama est le titre d'un manga japonais.
 Kōriyama, un patronyme japonais.